Милош Вайнгарт (; 21 ноября 1890, Прага, Австро-Венгрия — 12 декабря 1939, там же) — чехословацкий и чешский лингвист, славист, богемист, византист, , , , . Доктор философии (1913), член Чехословацкой Академии наук, словесности и искусств. Член Королевского чешского общества наук.

Биография 
В 1909—1913 годах на философском факультете Карлова университета в Праге изучал классическую и славянскую филологию и сравнительную лингвистику, в котором впоследствии работал доцентом (1919—1921) и профессором сравнительного славянского и старославянского языкознания (1927—1939).

В 1921—1927 годах — профессор, в 1925—1926 годах — ректор Братиславского университета, с 1922 года — секретарь Славянского института, одновременно в 1925—1927 годах — председатель славянского отдела Государственного института народной песни в Праге.

Автор научных работ по старославянскому языку, славянских языков и литературы. Развивал традиции своих учителей В. Ягича и Ф. Пастрнека, от которых перенял понимание славянской филологии как единой сферы исследования славянских языков и литератур с учётом вспомогательных научных дисциплин.

Был составителем и редактором учебников, научных сборников, посвящённых выдающимся представителям науки и культуры (Ф. Пастрнек, Я. Бидло, Й. Добровский, Т. Масарик и др.), печатался в чешских и словацких периодических изданиях «Byzantinoslavica», «Časopis pro moderní filologii», «Sborník FF UK v Bratislave», «Spisy filosofické fakulty University Komenského», «Ročenka Slovanského ústavu», «Revue des travaux scientifiques tchecoslovaques».

Сотрудничал с Пражским лингвистическим кружком, хотя его членом не был. Был соредактором учебного словаря чешского языка («Příruční slovník jazyka českého»). Собрал материал для словаря старославянского языка. Как учёный-славист исследовал и украинский язык. В 1920-х годах совершил диалектологическую экспедицию на Западную Украину. В 1924 году в соавторстве подготовил научный сборник «Carpatorussica», который из-за нехватки средств не вышел.

Похоронен на Ольшанском кладбище.

Награды 
 Орден «За гражданские заслуги» (Болгария)

Избранные публикации 
 O pravlasti slovanské // Časopis Českého Musea. 1915;
 Рraslovanský vokalizmus. Рraha, 1919—1920;
 Staroslovanské časování. Praha, 1921;
 Byzantské kroniky v literatuře církevně-slovanské. Č. 1-2. Bratislava, 1922—1923;
 O jednotnosti Slovanstva // Nově Atheneum. 1922;
 Srovnávací mluvnice jazyků slovanských. Praha, 1923;
 Slovanská vzájemnost. Bratislava, 1926;
 Manuálník Grigorija Kujbědy // Sborník filosofické fakulty University Komenského. Bratislava, 1926;
 Slovanská filologie na Кarlové universitě v letech 1918—1929. Praha, 1929;
 Slovanskéstati. Praha, 1932;
 Masarykovo slovanství a slovanská filologie // Časopis pro moderní filologii. 1935—1936;
 Rukověťjazyka staroslovanského. Č. 1-2. Praha, 1937—1938;
 Nejstarší slovanskí legenda o svatém Václavovi. Praha, 1940.

Примечания

Литература 
 J. Kurz. Práce profesora Miloše Weingarta z církevní slovanštiny a ze slovanského jazykozpytu // Časopis pro moderní filologii. 1939;
 I. Paňkevyč. D. M. Weingart jako recensent mé první mluvnice // Časopis pro moderní filologii. 1941. Č. 1;
 M. Kudělka a kol. Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Praha, 1972.

Ссылки 
 Miloš Weingart
 Некролог
 Работы М.Вайнгарта

Лингвисты Чехословакии
Лингвисты Чехии
Члены Чешской академии наук и искусств
Богемисты
Византинисты
Авторы энциклопедий и словарей
Преподаватели Карлова университета
Преподаватели Университета имени Коменского в Братиславе
Ректоры вузов Чехословакии
Палеографы
Историки литературы Чехии
Выпускники Карлова университета
Переводчики на чешский язык
Похороненные на Ольшанском кладбище